Дастин Хог  (; род. , Йонкерс, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
После окончания школы Линкольна Хог выступал на студенческом уровне за команду колледжа Индиан Хилс. Будучи новичком, он набирал в среднем 10,6 очков и 5,7 подборов. Индиан Хилс занял седьмое место в национальном турнире NJCAA I дивизиона в 2012 году.

Хог перешёл из Индиан Хилс в университет штата Айова и в своём первом сезоне за «Айова Стэйт Сайклонс» вышел в старте во всех 36 играх, набирая в среднем 11,6 очков и 8,4 подборов. В 2013 году Дастин сделал свой первый дабл-дабл в карьере, набрал 12 очков и 10 подборов.

В сезоне 2014/2015 Хог стал получать на 4 минуты меньше игрового времени и его статистические показатели упали, тем не менее, Дастин улучшил процент попадания из-за дуги с 34 до 43.

В сезоне 2015/2016 Хог играл за греческий клуб «Неа Кифисья». Его средняя статистика составила 12,5 очков, 8,1 подборов, 1,4 передача и 1 перехват. Дастин стал лучшим по подборам в регулярном чемпионате Греции.

С 2016 по 2019 годы Хог играл за «Доломити Энергию» с перерывом на выступление в южнокорейском «Коян Орион Орионс».

В июле 2019 года Хог перешёл в «Енисей». В 18 матчах Единой лиги ВТБ средняя статистика Дастина составила 11,6 очков, 6,9 подборов, 1,2 передачи и 1,2 перехвата.

В июле 2020 года Хог подписал с «Енисеем» новый контракт. В 23 матчах Единой лиги ВТБ Дастин набирал 11,9 очков, 7,6 подборов и 2,1 передачи.

14 февраля 2021 года Хог принял участие в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ, заменив в составе «Звёзд мира» Торнике Шенгелию, получившего травму. В этой игре Дастин провёл на площадке 20 минут 1 секунду и отметился 14 очками, 4 подборами, 1 передачей и 1 перехватом.

В июле 2021 года Хог подписал контракт с «Университатей» (Клуж-Напока).

В июле 2022 года Хог стал игроком «Прометея».

В январе 2023 года Хог перешёл в «Промитеас».

Достижения 
  Чемпион Румынии: 2021/2022

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Айова Стэйт Сайклонс» (баскетбол)
Игроки БК «Неа Кифисья»
Игроки БК «Аквила Баскет Тренто»
Игроки БК «Коян Орион Орионс»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Университатя» Клуж-Напока
Игроки БК «Прометей»
Игроки БК «Промитеас»